Budynki przy ul. Szosa Chełmińska 49–51 w Toruniu – XIX–wieczne zabudowania w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynki znajdują się w dzielnicy Chełmińskie Przedmieście, przy ul. Szosa Chełmińska 49-51, w sąsiedztwie m.in. cmentarza św. Jerzego.

Historia 

Kompleks budynków powstał w 1869 roku i pierwotnie należał do toruńskiego kupca drzewnego, Louisa Angermanna. W 1892 roku sprzedał on te posiadłość spółce budowlanej Ulmer&Kaun, która w późniejszym czasie inwestowała w budowę kamienic na toruńskim Wilhelmstadt. W opisywanych obiektach mieszkał jeden z właścicieli tej firmy, Fritz Kaun wraz z rodziną. Wówczas budynek mieszkalny został rozbudowany o łazienkę i służbówkę. W skład kompleksu wchodzi również obiekt gospodarczy, który niegdyś pełnił funkcję stajni i garażu, a później również funkcję mieszkalną. Do naszych czasów nie zachował się budynek pełniący siedzibę biura dawnego przedsiębiorstwa. Po II wojnie światowej obiekty przejął Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W 2021 roku ich mieszkańcy mają zostać wykwaterowani.

Na początku 2021 roku budynki zostały wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków. Budynek przy Szosie Chełmińskiej 50 figuruje w gminnej ewidencji zabytków (nr 1955).

Architektura 
Budynki powstały z tzw. muru pruskiego i przetrwały do czasów współczesnych w niezmienionej formie architektonicznej.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Drewniana architektura szkieletowa w Toruniu
Budynki mieszkalne w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w 1869
Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków